Pimpinella rupestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Pimpinella rupestris ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
rupestris